Села:
 Геївка — Луганська область, Станично-Луганський район
 Геївка — Харківська область, Зміївський район